Ammophila – piaskownica – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych (Poaceae)
 Ammophila – szczerklina – rodzaj owadów z rodziny grzebaczowatych (Sphecidae)